Cel de-al șaselea sezon Bravo, ai stil! a debutat pe 22 ianuarie 2020, fiind difuzat de miercuri până vineri de la 22:00, iar gala, sâmbătă seară de la 23:00, avându-i pe post de jurați pe Cătălin Botezatu, Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu și ca prezentatoare pe Ilinca Vandici, acest sezon a fost unul special, concurentele au fost vedete bine cunoscute publicului.

Începând cu 1 aprilie 2020, emisiunea intră în pauză din cauza pandemiei de coronavirus, aceasta revine în forță din 29 august 2020.

Finala a avut loc la 19 decembrie 2020, iar câștigătoarea sezonului este Alexandra Ungureanu, care a câștigat în fața lui Theo Rose, acestea obținând 50,3% și, respectiv, 49,7% din voturi.

TelevotingFiecare concurentă are atribuit un indicativ de la 1 la 11, iar telespectatorii pot să își voteze concurenta favorită la numărul de telefon 1206 prin SMS în fiecare săptămână de la anunțarea rezultatelor în gală prin pornirea votului Start vot și prin încetarea acestuia prin Stop vot.

Din 29 august 2020 votul prin SMS a fost suspendat până în spre Semifinală.

Informații generale

Concurente

Legendă

Rezultate săptămânale

Legendă ✓ - Concurenta a ocupat aceeași poziție în clasament;

▲  - Voturi în creștere;

▼  - Voturi în scădere.

Eliminări

Rezultatele finalei

 Etapa I 

 Etapa a II-a

 Etapa a III-a

 Etapa a IV-a

Etapa a V-a

Emisiuni de televiziune din România
Kanal D